Bunny Hug, kora 20. századi amerikai tánc
 Bunny Hug, a táncról elnevezett alkoholos koktél
 Bunny Hug, a kapucnis pulóverek egy Saskatchewan-ban (Kanada) ismert fajtája